Ševčenko (cyrilicí Шевченко) je jedno z nejrozšířenějších ukrajinských příjmení. Mezi známé nositele patří:

 Andrij Ševčenko (* 1976) — ukrajinský fotbalista
 Dmitrij Ševčenko (* 1967) — bývalý sovětský a ruský sportovní šermíř, fleretista
 Dmitrij Ševčenko (diskař) (* 1968) — bývalý sovětský a ruský diskař
 Taras Ševčenko (1814–1861) — nejvýznamnější ukrajinský národní básník
 Valentyna Ševčenková (* 1975) — ukrajinská běžkyně na lyžích

jiné významy
 název, jejž do roku 1991 používalo západokazachstánské město Aktau
 Ševčenkova univerzita viz Kyjevská univerzita

Ukrajinská příjmení